ТОВ «Юнайтед табако» — підприємство тютюнової промисловості України, розташоване в м. Жовті Води, Дніпропетровської області.
На підприємстві працює більше 100 осіб.

Керівником United Tobacco є Вершута В'ячеслав Вікторович. Засновник «Юнайтед Табако» – британська компанія Alderton Business LLP. Її на 25% контролює киянка Ольга Кіро, а на 75% – жителька Жовтих Вод Олена Бойко.

Джерела

Див. також 
Мегаполіс-Україна
Львівська тютюнова фабрика

Тютюнові підприємства України
Жовті Води
Засновані в Україні 2016